Miejscowości w USA
 Cuba – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Sumter
 Cuba – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Cuba – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Cuba – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Cuba – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sandoval
 Cuba – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Cuba – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Gminy w USA
 Cuba (ang. Cuba Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Cuba (ang. Cuba Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Cuba (ang. Cuba Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Cuba (ang. Cuba Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Inne
 Cuba – miejscowość w Portugalii
 Cuba – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym